Mužská čtyřhra Ricoh Open 2016 probíhala v první polovině června 2016. Do deblové soutěže rosmalenského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl chorvatsko-polský pár Ivo Karlović a Łukasz Kubot, jehož členové do turnaje nezasáhli. Kubot se rozhodl zúčastnit paralelně probíhajícího MercedesCupu ve Stuttgartu.

Vítězem čtyřhry se stali nenasazení Mate Pavić z Chorvatska a Michael Venus z Nového Zélandu, kteří ve finále zdolali třetí nasazenou britsko-jioafrickou dvojici Dominic Inglot a Raven Klaasen výsledkem 3–6, 6–3 a v závěrečném supertiebreaku [11–9]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátý celkový a zároveň společný titul, první na trávě.

Nasazení párů 
  Rohan Bopanna /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (čtvrtfinále, odstoupili)
  Dominic Inglot /  Raven Klaasen (finále)
  Daniel Nestor /  Ajsám Kúreší (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ricoh Open 2016